Alexandre Emery peut faire référence à :

 Alexandre Emery (1850-1931), personnalité politique du canton de Vaud, en Suisse ;
 Alexandre Emery (1958-), avocat et directeur de l'opéra de Fribourg, en Suisse.